Budd Peak ist der Name folgender Berge:

 Budd Peak (Enderbyland) im Enderbyland, Antarktika
 Budd Peak (Heard) auf den Heard und McDonaldinseln, Indischer Ozean